Guillermo Gonzaga ( - ) fue duque de Mantua y Montferrato de 1550 a 1587.

Era el segundo hijo de Federico II Gonzaga de Mantua y Margarita Paleólogo de Montferrato. Sucedió a su hermano Francisco en la titularidad de las posesiones familiares. Aliado de España en la guerra italiana, la Paz de Cateau-Cambrésis de 1559, supuso la devolución de sus tierras ocupadas por los franceses. En 1574, Montferrato fue elevado a ducado y él se convirtió en su primer duque. Sería sucedido por su hijo Vicente.

Mecenas de músicos 

Guillermo estuvo particularmente interesado en la música sagrada vocal, y dice mucho a los historiadores de la música su extensa correspondencia con el compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina. Construyó una gran iglesia en Mantua, dedicada a Santa Bárbara. Llevó a cabo una negociación sin precedentes con el Papado para crear su propio rito para Mantua, y dedicó recursos considerables al desarrollo de un repertorio musical para la iglesia, al comisionar obras a Giaches de Wert y Palestrina. Su correspondencia con Palestrina habla detalladamente del trabajo encargado, estipulando las exigencias de Guillermo, y por lo tanto mostrando sus preferencias musicales, que en esa época eran conservadoras, como evidencia su preferencia por la música contrapuntal imitativa, y aunque estuviera  preocupado por mantener la claridad del texto, mostrando así la influencia de las reformas de Trento. Para su funeral, su hijo Vicente invitó a los seguidores de las tendencias más modernas a su Corte.

Matrimonio e hijos 

El 26 de abril de 1561, Guillermo se casó con Leonor de Habsburgo, la sexta hija de Fernando I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, hija del rey Vladislao II de Hungría. Ellos fueron padres de tres hijos:

 Vicente (21 de septiembre de 1562 - 9 de febrero de 1612). Casado primero con Margarita Farnesio, y tras su anulación con Leonor de Médici.
 Margarita (27 de mayo de 1564 - 6 de enero de 1618). Casada con Alfonso II de Este. 
 Ana Catalina (17 de enero de 1566 - 3 de agosto de 1621). Casada con su tío materno Fernando II de Austria, archiduque de Austria y conde del Tirol.

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

 

Nobles de Italia del siglo XVI
Gobernantes de Mantua del siglo XVI
Duques de Mantua (Gonzaga)
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Goito
Marqueses de Montferrato del siglo XVI (Gonzaga)